Plotocnide är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Wagner 1885. Plotocnide ingår i familjen Corymorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Plotocnide